Tkiboeli (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Imereti 
 Tkiboeli (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente